Amerikai Egyesült Államok
 Woodbine formáció
 Woodbine (Georgia)
 Woodbine (Iowa)
 Woodbine (Kansas)
 Woodbine (Kentucky)
 Woodbine (Maryland)
 Woodbine (New Jersey)
 Woodbine (Nyugat-Virginia)
 Woodbine (Delaware)
 Woodbine (Illinois)
 Woodbine (Pennsylvania)
 Woodbine-Palmetto-Gates Historic District

 Ausztrália
 Woodbine (Új-Dél-Wales)

 Kanada
 Woodbine (Calgary)